Gange kan syfta på följande platser:

Frankrike 
 Ganges, Hérault, kommun, Département de l'Hérault,

Indien 
 Ganges, flod, 

Robotskapade Indienförgreningar